A Judy and Mary 15th Anniversary Tribute Album (a borító írásmódja szerint JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album) egy Judy and Mary tribute album, amely az együttes különböző előadók által feldolgozott dalait tartalmazza. 2009. március 18-án jelent meg Japánban az Epic Records Japan jóvoltából. A korong a kilencedik helyen mutatkozott be az Oricon slágerlistáján a  eladott példányával. A lemezből összesen  példány kelt el Japánban.

Számlista

Források 

2009 nagylemezei
Válogatásalbumok